Mit Systemmatrix wird bezeichnet:

 die Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems
 die Koeffizientenmatrix der Zustandsvariablen eines dynamischen Übertragungssystems, siehe Zustandsraumdarstellung